Брюно́фф () — фамилия. Носители:

 Брюнофф, Жан де (1899—1937) — французский писатель и художник.
 Брюнофф, Лоран де (род. 1925) — французский писатель и художник.
 Брюнофф, Сесиль де (1903—2003) — создательница главного персонажа серии книг о слоне Бабаре.